Орешное — название населённых пунктов в России:

 Орешное — посёлок в Манском районе Красноярского края.
 Орешное — хутор в Медвенском районе Курской области.